El término facilitación puede aludir, en esta enciclopedia:

En ecología y biología
a la facilitación, una relación interespecífica (entre individuos de especies diferentes) dentro de un ecosistema donde al menos una de las especies se ayuda de crecer junto a otra;

En negocios, organizaciones y comunidades 
 a la facilitación en el ámbito empresarial, organizacional y comunitario, la cual se refiere al proceso de diseñar y ejecutar una reunión o taller para lograr un conjunto acordado de objetivos por un equipo. Usualmente, permite la toma de decisiones por consenso de forma ágil y colaborativa;

En psicología social y sociología
a la facilitación social, el hecho de que las personas tienden a ejecutar más fácilmente tareas simples cuando saben que las están observando que cuando saben que no.

Referencias